Keskitali est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aili Keskitalo (née en 1968), femme politique norvégienne
 (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
Petri Keskitalo (né en 1967), athlète finlandais en décathlon
 (1951-2011), coureur longue distance finlandais

Homonymie de patronyme